Turbo è la comune contrazione della parola turbocompressore.

Cinema 
 Turbo Power Rangers - Il film – film del 1997 diretto da Shuki Levy e David Winning
 Turbo – film del 2013 diretto da David Soren

Musica 
 Turbo B – rapper e musicista statunitense
 Turbo – gruppo musicale sudcoreano
 Turbo – album dei Judas Priest del 1986
 Turbo – album dei The Pietasters del 2007
 Turbo – singolo di Cosmo del 2017

Televisione 
Turbo – serie televisiva italiana
Power Rangers Turbo – serie televisiva statunitense

Altro 
Turbo – supereroina nell'universo Marvel Comics
 Turbo – comune della Colombia nel Dipartimento di Antioquia
Turbo – gioco arcade della SEGA del 1981
 Turbo – genere di gasteropodi marini